N97 est un sigle qui peut faire référence à :
 Nokia N97, un smartphone de la marque finlandaise Nokia ;
 , diverses routes dans le monde ;
 Stérilité de la femme, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres